Booth kan som auktorsförkortning betyda:

 Beatrice C. Booth
 John Richmond Booth
 Thomas Jonas Booth
 William Beattie Booth

Robotskapade auktorsförkortningar